Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti, twee Italiaanse anarchisten wier terdoodveroordeling in de VS tot internationale protesten leidde
 Sacco & Vanzetti (musical), een Belgische musical uit 1996 gebaseerd op hun leven